Roxania är ett släkte av snäckor som beskrevs av Leach in Gray 1847. Roxania ingår i familjen Cylichnidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Roxania